

Jegyzetek 

 05
Családfája